Ниже приведён список комиксов по Звёздным вратам.

Звёздные врата SG-1 
Основаны на сериале «Звёздные врата: SG-1», каждая история написана Джеймсом Энтони, а рисунки созданы Джорджем Корреа.

Stargate Atlantis 
В 2006 году из-во «Аватар Пресс» выпустило первую серию комиксов, основанных на сериале «Звёздные врата: Атлантида».

Звёздные врата
Комиксы 2003 года
Научно-фантастические комиксы